

Geografia

Austria 
 Klingenbach – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Niemcy 
 Klingenbach – rzeka, dopływ Neckar
 Klingenbach – rzeka, dopływ Thulby